US Men’s Clay Court Championships 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu US Men’s Clay Court Championships rozgrywany w dniach 3–11 kwietnia 2010 roku w Houston na kortach ziemnych o puli nagród 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010
2010 w tenisie ziemnym
2010 w Stanach Zjednoczonych